Živák může být:

 hovorově koncertní album
 slangově liniový vlakový zabezpečovač LVZ

v kultuře
 Živák (Horkýže Slíže) – jedno z koncertních alb skupiny Horkýže Slíže
 Živáky – jedno z koncertních alb skupiny Totální nasazení